MYG steht für:
 Mayaguana Airport (IATA-Code), Flughafen auf Mayaguana, Bahamas

myg steht für:
 Manta (Sprache) (ISO-639-3-Code), Graslandsprache des Kamerun

Abkürzung